In het seizoen 2021/2022 komt Telstar uit in de Nederlandse Keuken Kampioen Divisie. In dit seizoen zal Telstar ook weer uitkomen in de KNVB Beker.

Selectie 2021/2022

Spelers 

Laatst bijgewerkt op 6 mei 2022

Transfers

Zomer

Aangetrokken 2021/22

Vertrokken 2021/22

Winter

Aangetrokken 2021/22

Vertrokken 2021/22

Wedstrijden

Oefenwedstrijden

Keuken Kampioen Divisie

KNVB Beker

Statistieken

Tussenstand in Nederlandse Keuken Kampioen Divisie

Punten, stand en doelpunten per speelronde

Topscorers 

Gedurende het seizoen verkocht of verhuurd

Assists 

Gedurende het seizoen verkocht of verhuurd

Telstar naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 2021/22